Maria Teresa d'Àustria (reina de França) (1638-1683), reina consort de França, muller de Lluís XIV
 Maria Teresa I d'Àustria (1717 - 1780)
 Maria Teresa d'Àustria (duquessa de Württemberg) (1845 - 1927)
 Maria Teresa d'Àustria (reina de Saxònia) (1767 - 1827)
 Maria Teresa d'Àustria-Toscana (reina de Sardenya) (1801 - 1855)
 Maria Teresa d'Àustria (reina de les Dues Sicílies) (1816 - 1867)
 Maria Teresa d'Àustria-Este (comtessa de Chambord) (1817 - 1886)
 Maria Teresa d'Àustria-Este (reina de Sardenya) (1759 - 1824)
 Maria Teresa d'Àustria-Este (reina de Baviera) (1849 - 1919), reina de Baviera 
 Maria Teresa d'Àustria-Toscana (1862 - 1933) arxiduquessa d'Àustria